Tenisowy Puchar Federacji zdobyły w 2005 reprezentantki Rosji, broniąc tym samym z powodzeniem trofeum zdobytego rok wcześniej. W składzie zwycięskiej ekipy grały Jelena Diemientjewa, Anastasija Myskina, Dinara Safina, Wiera Duszewina i Jelena Bowina.

Grupa Światowa

Mecze finałowe 
ROSJA 3:2 FRANCJA
 Jelena Diemientjewa - Mary Pierce 7/6 2/6 6/1
 Amélie Mauresmo - Anastasija Myskina 6/4 6/2
 Jelena Diemientjewa - Amélie Mauresmo 6/4 4/6 6/2
 Mary Pierce - Anastasija Myskina 4/6 6/4 6/2
 Jelena Diemientjewa / Dinara Safina - Amélie Mauresmo / Mary Pierce 6/4 1/6 6/3

Niekwestionowaną bohaterką finału Pucharu Federacji okazała się Rosjanka Diemientjewa, która zdobyła dwa punkty jako singlistka oraz przyczyniła się do wygrania debla. Na uwagę zasługuje też pojedynek Pierce z Myskiną; Francuzka, grając ze świadomością, że jej porażka oznacza przegraną zespołu, zdołała wygrać mecz mimo bardzo niekorzystnego wyniku 4:6, 1:4.

Rozgrywki strefowe

Grupa Światowa II

Grupa Światowa II - wyniki 
 9-10 lipca 2005
 Austria-Szwajcaria 4:1
 Belgia-Argentyna 3:2
 Niemcy-Chorwacja 4:1
 Włochy-Czechy 3:2

Reprezentacja Polski 
Reprezentacja Polski grała w edycji Pucharu Federacji w 2005 w grupie I Strefy Euro-Afrykańskiej (III klasa rozgrywek - za Grupą Światową I i Grupą Światową II). Po porażkach z Holandią, Luksemburgiem, Szwecją i Estonią Polska została relegowana do grupy II Strefy Euro-Afrykańskiej. Polskę reprezentowały w 2005 Joanna Sakowicz, Klaudia Jans, Alicja Rosolska i Karolina Kosińska.

Linki zewnętrzne 

2005 w tenisie ziemnym
2005